Jordana ist ein weiblicher Vorname und ein Familienname.
Er ist eine Variante des Vornamens Jordan.

Vorname
 Jordana Beatty (* 1998), australische Schauspielerin
 Jordana Brewster (* 1980), brasilianisch-amerikanische Schauspielerin
 Jordana Schmidt (* 1969), deutsche Ordensschwester
 Jordana Spiro (* 1977), US-amerikanische Schauspielerin

Familienname
 Camélia Jordana (* 1992), französische Sängerin und Schauspielerin
 Francisco Gómez-Jordana Sousa (1876–1944), spanischer Soldat und Politiker
 Jean-Louis Jordana (* 1968), französischer Rugby-Union-Spieler

Siehe auch:
 Gordana (Vorname)

Weiblicher Vorname
Familienname